Seeschlacht bei Lagos bezeichnet zwei Seeschlachten, die nahe der portugiesischen Stadt Lagos stattfanden: 

 Seeschlacht bei Lagos (1693) während des Pfälzischen Erbfolgekriegs, Sieg Frankreichs über eine englisch-niederländische Flotte
 Seeschlacht bei Lagos (1759) während des Siebenjährigen Kriegs, Sieg Großbritanniens über Frankreich